Gilbertsville podría referirse alas siguientes poblaciones estadounidenses:

  Gilbertsville (Kentucky).
  Gilbertsville (Nueva York).
  Gilbertsville (Pensilvania).